Conamus Exportprijs (1972-2005) of Buma Exportprijs (2006-2011), een Nederlandse muziekprijs van Buma Cultuur
 Pall Mall Exportprijs / British American Tobacco Prijs, nu De Eerste Prijs, een Nederlandse kunst- en cultuurprijs voor opvallend jong talent